Le tournoi de tennis de Naples est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1963 se dispute du  au .

Lesley Turner remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Smith.

En double mixte, la paire Margaret Smith et Ken Fletcher enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Naples

Navigation 

Compétition de tennis en Italie
Événement sportif à Naples
Naples
Sport en Italie en 1963
Sport en avril 1963
Tennis en mai 1963